Сезон НБЛ 1941/42 — стал 5-м сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ). В чемпионате приняло участие 7 команд, которые провели по 23—24 игры в сезоне. Чемпионом лиги стала команда «Ошкош Олл-Старз». В финале «Олл-Старз» победили в трёх играх команду «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс».

В межсезонье к лиге присоединилась две новые команды («Форт-Уэйн Золлнер Пистонс» и «Толидо Джим Уайт Шевролетс»), команда «Индианаполис Каутскис» вернулась в чемпионат, а клубы «Акрон Файрстоун Нон-Скидс», «Детройт Иглс» и «Хэммонд Кайзер Олл-Американс» прекратили своё существование. С этого сезона в НБЛ стал выступать Бобби Макдермотт, который после упразднения лиги специальным голосованием в средствах массовой информации (СМИ) был признан величайшим игроком всех времён НБЛ.

Регулярный сезон

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 
Полуфиналы

Ошкош Олл-Старз — Индианаполис Каутскис 2-0 (40:33, 64:48).

Форт-Уэйн Золлнер Пистонс — Акрон Гудиер Уингфутс 2-1 (30:46, 51:48, 49:43).

Финал НБЛ

Ошкош Олл-Старз — Форт-Уэйн Золлнер Пистонс 2-1 (43:61, 68:60, 52:46).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок НБЛ: Чак Чаковиц, Толидо Джим Уайт Шевролетс
 Новичок года НБЛ: Джордж Гламак, Акрон Гудиер Уингфутс
 Тренер года НБЛ: Лонни Дарлинг, Ошкош Олл-Старз

 Первая сборная всех звёзд:
 Чак Чаковиц (Толидо Джим Уайт Шевролетс)
 Лерой Эдвардс (Ошкош Олл-Старз)
 Бобби Макдермотт (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Чарли Шипп (Ошкош Олл-Старз)
 Бен Стивенс (Акрон Гудиер Уингфутс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Эд Данкер (Шебойган Рэд Скинс)
 Джордж Гламак (Акрон Гудиер Уингфутс)
 Херм Шефер (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Ральф Вон (Чикаго Брюинз)
 Джуэлл Янг  (Индианаполис Каутскис)

Комментарии

Ссылки 
 1941-42 National Basketball League Standings
 1941-42 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1941/1942